El Derramador, pedania del municipi de Requena (Plana d'Utiel, País Valencià)
 El Derramador, pedania i partida del terme municipal d'Elx (Baix Vinalopó, País Valencià)